Tomović ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Tomović, montenegrinischer Sänger
 Branko Tomović (* 1980), deutscher Schauspieler
 Nenad Tomović (* 1987), serbischer Fußballspieler